Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 270 dans le monde.

 Route fédérale 270 en Allemagne
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 270 en Finlande